Лагартос има више значења:

 Лагартос (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагартос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагартос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику